Комсомо́льский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Комсомольский переулок — переулок в Слуцке.

Казахстан 
 Комсомольский переулок — в Алма-Ате

Киргизия 
 Комсомольский переулок — в Бишкеке

Россия 
 Комсомольский переулок — переулок в Йошкар-Оле.
 Комсомольский переулок — переулок в Курске.
 Комсомольский переулок — переулок в Павловске (Санкт-Петербург).
 Комсомольский переулок — переулок в Таганроге.
 Комсомольский переулок — переулок в Томске.

Украина 
 Комсомольский переулок — прежнее название Прополисного переулка в Киеве.
 Комсомольский переулок — прежнее название переулка Марии Батраковой в Мелитополе.
 Комсомольский переулок — прежнее название Реновского переулка в Николаеве Николаевской области.
 Комсомольский переулок — переулок в Одессе.

См. также 
 Комсомольская площадь
 Комсомольская улица
 Комсомольский бульвар (Таганрог)
 Комсомольский проезд (Липецк)
 Комсомольский проспект
 Комсомольское шоссе (Тольятти)